Aline Koller (2002-), cavalière suisse ;
 Arnold Koller (1933-), homme politique suisse ;
 Daniel Koller (1963-), dessinateur de bande dessinée suisse ;
 Fortuné Koller (?-?), généalogiste et héraldiste belge ;
 Guy Koller (1956-2022),  haltérophile et dirigeant sportif français ;
 Hugo Koller (1867-1949), industriel autrichien ;
Jan Koller (1973-), footballeur tchèque ;
 
 Lorenz Koller (1994-), lugeur autrichien ;
 Marcel Koller (1960-), footballeur et entraîneur de football suisse ;
 Marina Koller (1981-), chanteuse allemande ;
 Patrick Koller (1983-), skieur acrobatique autrichien ;
 Rudolf Koller (1828-1905), peintre suisse ;
 Samira Koller (2004-), cavalière suisse ;
 Xavier Koller (1944-), cinéaste suisse.

Voir aussi 
 Noa Kooler (1981-), actrice israélienne.